Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Пем Шрайвер виграла титул, перемігши у фіналі Мануелу Малєєву з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Пем Шрайвер (переможниця)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Мануела Малєєва (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (1-ше коло)
  Наталі Тозья (1-ше коло)
  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 European Indoors Draw

1988
Тур WTA 1988